Franz Zajicek ist der Name folgender Personen:

* Franz Zajicek (Uhrmacher) (1828–1900), österreichischer Uhrmachermeister
 Franz Zajicek (Architekt) (1912–2006), österreichischer Architekt